Альберта Бріанті і Сара Еррані були чинними чемпіонками, але вирішили того разу не брати участі разом.

Бріанті грала в парі з Акгуль Аманмурадовою, але в першому колі поступились парі Еррані та Роберта Вінчі. Еррані та Вінчі виграли титул, у фіналі перемігши пару Андреа Главачкова і Клара Закопалова з рахунком 7–5, 6–1.

Сіяні пари 

  Сара Еррані /  Роберта Вінчі (чемпіонки)
  Андреа Главачкова /  Клара Закопалова (фінал)
  Марія Кондратьєва /  Софі Лефевр (півфінал)
  Сорана Кирстя /  Андрея Клепач (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Internazionali Femminili di Palermo, парний розряд
2011